Woodbury kan syfta på

Geografi

Storbritannien
 Woodbury, East Devon – en ort och civil parish i Devon, England
 Woodbury, South Hams, Devon, England

USA
 Woodbury, Connecticut
 Woodbury, Kentucky
 Woodbury, Minnesota
 Woodbury, New Jersey
 Woodbury, Tennessee

 Levi Woodbury (1789 –1851), en amerikansk politiker och jurist